«Вокально-Оркестровая Концертная Студия» — советский вокально-инструментальный ансамбль.

Предыстория 

В 1982 году появились жесткие правила, согласно которым каждый музыкант должен был иметь диплом об окончании музыкального училища. Руководитель ансамбля ВИА «Здравствуй, песня!» Аркадий Хаславский всеми правдами и неправдами пытался сохранить коллектив, за что поплатился четырьмя годами тюремного заключения в 1983 году. Оставшись без своего руководителя, музыканты ВИА «Здравствуй, песня!» продолжали работу некоторое время, а вскоре разошлись по другим проектам. В 1985 году Галина Шевелева приезжает на свидание в Тихорецк к мужу Аркадию Хаславскому. В этот момент друг Аркадия Хаславского звукооператор Станислав Сафонов предлагает записать им кассету. Именно в этот период возникла идея разделить творчество ВИА «Здравствуй, песня!» и творчество Аркадия Хаславского и Галины Шевелевой, так появляется новый музыкальный проект ВОКС, который расшифровывается как Вокально-Оркестровая Концертная Студия. В 1986 году Аркадий Хаславский досрочно выходит из "мест не столь отдалённых" и решает вернуться в свою группу, однако получает резкий отказ от Краснодарской филармонии, что вызвало волну негодования коллег по филармонии. Временно Аркадий Хаславский устраивается на работу к Иосифу Кобзону, который, первое время, ему помогает и наставляет в творческом плане. В 1987 ВИА «Здравствуй, песня!» подготовила новую концертную программу, однако комиссия Росконцерта не приняла её и рекомендовала Краснодару прекратить проект ВИА «Здравствуй, песня!», т.к. он неотъемлемо связан с Хаславским. Это и спровоцировало уход всего состава группы из филармонии. Тогда Аркадий Хаславский, забрал бренд у филармонии, через Росконцерт и оформил его в Томской областной филармонии как ВОКС «Здравствуй, песня!». Аркадий Хаславский предложил участникам последнего состава продолжить работу в новой филармонии с ним, под его руководством, однако музыканты решили пойти своей дорогой и добились больших успехов. С этого момента официально работает два параллельных коллектива под управлением Аркадия Хаславского. Группа Аркадия Хаславского ВОКС и группа «Здравствуй, песня!». Примечательно, что ансамбли состояли из тех же людей, только на разных мероприятиях выступали под разными именами и с разным репертуаром.

История 

В первый студийный, не гастрольный состав вошли:
 Аркадий Хаславский - художественный руководитель, вокал, клавишные;
 Галина Шевелева - вокал;
 Станислав Сафонов - звукооператор.

Для записи альбома "Белый налив", запись которого началась в 1986 году, а издание произошло в 1990 году, был приглашен харьковский музыкант Виктор Изерт (гитара), по инициативе Галины Шевелевой. Репетиционная база ВОКСа находилась при ДК «Знамя октября» в Москве, там для коллектива ВОКС начались первые репетиции и формирование состава для гастролей и студийных записей в 1987 году. Одним из первых присоединиться к ансамблю в качестве солиста-вокалиста Хаславский пригласил Леонида Грабера, ранее работающего с ним в ВИА "Здравствуй, песня!". Из группы Владимира Сутормина (экс-"Здравствуй, песня!") Галина Шевелева переманила клавишника и вокалиста Владимира Родионова. При ДК «Знамя Октября» репетировал полупрофессиональный ансамбль, где на саксофоне играл Сергей Николаев, его Аркадий Хаславский пригласил в новый ансамбль. Через некоторое время Сергей Николаев подтянул еще музыкантов, которые благополучно влились в состав ВОКСа. Таким образом, состав ансамбля стал выглядеть следующим образом:
 Аркадий Хаславский - художественный руководитель, вокал, клавишные;
 Галина Шевелева - вокал;
 Леонид Грабер - вокал;
 Сергей Николаев - саксофон, клавишные;
 Владимир Родионов - клавишные, вокал;
 Леонид Криницкий - бас-гитара, бэк-вокал;
 Виталий Прохоров - гитара;
 Владимир Карманный - ударные.

Данный состав провел свои первые репетиции и отправился на гастроли, на север России и по городам Украины. В таком составе ансамбль записал пластинку "Се Ля Ви", которая вышла в 1989 году. Состав проработал с июля 1987 по декабрь 1987, далее у филармонии был выработан бюджет для ансамбля и ВОКС переходит на работу в Химкинский молодежно-культурный центр (МКЦ ГК ВЛКСМ), где работает до августа 1988 года. Из-за невозможности выдержать огромную конкуренцию среди других более выгодных музыкальных коммерческих проектов, на фоне ухода ВИА-эпохи в историю, Хаславский вынужден был сократить состав до пяти человек:
 Аркадий Хаславский - художественный руководитель, вокал, клавишные;
 Галина Шевелева - вокал;
 Леонид Грабер - вокал;
 Сергей Николаев - саксофон, клавишные;
 Владимир Родионов - клавишные, вокал.
Данный состав перешел на работу в Подольский ПкиО им. В. Талалихина, где проработал с августа 1988 по февраль 1989 года. В этот период из-за затяжных гастролей Аркадий Хаславский сильно подрывает своё здоровье и принимает решение распустить коллектив. С этого периода ВИА ВОКС становится студийным проектом Аркадия Хаславского, вокалистами которого по-прежнему остаются:
 Аркадий Хаславский - художественный руководитель, вокал, клавишные;
 Галина Шевелева - вокал;
 Леонид Грабер - вокал.
За свою недолгую историю ВИА ВОКС выпустил пять магнитоальбомов и два диска-гиганта на фирме Мелодия. Коллектив успел объездить с гастролями огромное количество городов СССР и оставить свой след в истории отечественной музыки и сердцах слушателей.

Судьба участников ВИА ВОКС 

С завершением гастролей ВОКСа Аркадий Хаславский начинает много времени уделять сольной карьере супруги Галины Шевелевой. Была проведена большая работа в студии над записью сольного материала. Она много работала в концертных программах Филиппа Киркорова, Марка Рудинштейна, сотрудничала с Юрием Любаном (Москонцерт), участвовала в концертах от Подольского парка с Владимиром Попковым, стала солисткой музыкального центра Вячеслава Добрынина. По просьбе Хаславского специально для Галины композитор Борис Емельянов написал песню «Рябиновые бусы» на стихи поэтессы Натальи Шемятенковой. В 1990 году году этот шлягер вошёл в авторский диск-гигант Емельянова «Зал ожидания», а позже был переиздан на CD. Шевелёва стала участницей отборочного тура телефестиваля «Песня-89» с песней Хаславского «Хризантемы». Сам же Хаславский изредка выезжал на гастроли, а параллельно лечился. 

29 ноября 1990 года Аркадий Хаславский уезжает в Израиль с целью сделать операцию на сердце. Однако местный климат и курс лечения так благоприятно повлияли на его здоровье, что обошлось без операции. 26 июня 1991 года певица Галина Шевелёва погибает при трагических обстоятельствах. Спасти Шевелёву не удалось. После этого Хаславский принимает решение остаться на ПМЖ в Израиле. Первые четыре года Аркадий Геннадиевич занимается студийной работой, сочиняет песни, работает в стиле «шансон», даёт сольные концерты. В 1996 году по приглашению Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича некоторое время работал в Минске, после работа на теплоходе в круизах по Красному морю. В 2005 году работал в Канаде, за всё время работы выпустил четыре магнитоальбома, пять компакт-дисков. С 2005 года Аркадий Геннадиевич в своей студии работал над рок-сюитой с разными музыкантами и певцами. В 2006 году принимал участие в вечере памяти А. Бабаджаняна в Кремле. В 2003 году совместно с продюсером Анатолием Красавиным, Хаславский возрождает ВИА «Здравствуй, песня!». Леонид Грабер ушел из профессии и занялся административной деятельностью. За годы работы Леонид Яковлевич успел поработать с огромным числом очень известных и влиятельных артистов, а с 1997 года, работает только с шоу - группой "Доктор Ватсон". Сергей Николаев уехал в Америку, до отъезда руководил группой "Родмир". Владимир Родионов и Леонид Криницкий перешли на работу в группу "Ласковый май - 2", а в 1990 году создали группу "Эмигранты", песня "Юлька-невеста", была очень популярна в начале 90-го года. В начале 90-х, Леонид Криницкий уехал в Австралию. С отъездом Аркадия Хаславского (29 ноября 1990) можно считать завершение проекта ВОКС как музыкального, так и студийного проекта.

Состав группы 
 Аркадий Хаславский - художественный руководитель, вокал, клавишные;
 Галина Шевелева - вокал (впоследствии - сольная карьера) (погибла 26 июня 1991 года);
 Станислав Сафонов - звукооператор;
 Леонид Грабер - вокал;
 Сергей Николаев - саксофон, клавишные;
 Владимир Родионов - клавишные, вокал;
 Леонид Криницкий - бас-гитара, бэк-вокал;
 Виталий Прохоров - гитара;
 Владимир Карманный - ударные;
 Виктор Изерт - гитара (сессионный музыкант).

Дискография 

 1985 — «Магнитоальбом»;
 1988 — «Магнитоальбом» (двойной);
 1988 — «Магнитоальбом»;
 1989 — «C'EST LA VIE»;
 1989 — «Магнитоальбом»;
 1990 — «Белый налив»;
 1990 — Магнитоальбом»;

См. также 

 Галина Шевелёва
 Марк Рудинштейн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВИА Здравствуй, песня!
 ВИА «ВОКС Аркадия Хаславского» на сайте ВИА
 Дискография на сайте ВИА
 Интервью участников на сайте Валерия Колпакова
 Официальный сайт Памяти Галины Шевелевой
 Не официальный сайт Памяти Галины Шевелевой

Поп-группы СССР
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1990 году